L'édition féminine 2018 du tournoi de tennis de Brisbane se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Elina Svitolina remporte l'épreuve en simple, Kiki Bertens et Demi Schuurs celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Sloane Stephens, de la Russe Elena Vesnina, de la Slovaque Magdaléna Rybáriková et de la Tchèque Petra Kvitová. Elles sont respectivement remplacées par Ana Konjuh, Tatjana Maria, Catherine Bellis et Heather Watson.

Lauréates 
Elina Svitolina remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Aliaksandra Sasnovich.

En double, Kiki Bertens et Demi Schuurs remportent leur  ensemble en battant en finale la paire Andreja Klepač et María José Martínez Sánchez. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane (ATP 2018)
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

WTA 2018
Brisbane
Tennis en Australie en 2018
Tennis en décembre 2017
Tennis en janvier 2018